Pułki (regimenty) piechoty noszące numer „7”:

Wojska Polskiego:
 7 Regiment Pieszy Litewski – pułk piechoty wojsk koronnych; dowódca w 1792: książę Sapieha; stan osobowy w 1792: 1211 ludzi
 7 Regiment Pieszy Potockiego – pułk piechoty wojsk koronnych; dowódca w 1792: starosta szczyrzycki Piotr Franciszek Potocki; stan osobowy w 1792: 1350 ludzi
 7 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego – pułk piechoty polskiej okresu Księstwa Warszawskiego
 7 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego, wziął udział w bitwie pod Grochowem (3 bataliony, dowódca ppłk Ludwik Oborski)
 7 Pułk Strzelców Pieszych Królestwa Kongresowego – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego, sformowany 26 maja 1831
 7 Pułk Strzelców Polskich 2 DSP I Korpusu Polskiego w Rosji
 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich – pułk piechoty Armii Wielkopolskiej przemianowany na 61 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 7 Strzelecki Pułk Piechoty – pułk piechoty okresu powstań śląskich
 7 Pułk Piechoty Legionów Polskich (1915-1916)
 7 Pułk Piechoty Legionów (1919-1939)
 7 Pułk Piechoty (1940) – pułk piechoty Polskich Sił Zbrojnych we Francji
 7 Pułk Piechoty Legionów AK „Garłuch” (1944)
 7 Kołobrzeski Pułk Piechoty (1944-1962) → 7 Pułk Zmechanizowany (1962-1989) → 7 Ośrodek Materiałowo–Techniczny
 7 Zapasowy Pułk Piechoty (1944-1945)

Armii Amerykańskiej:
 7 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois (3 miesiące) (1861)
 7 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois (3 lata) (1861-1865)

Armii Francuskiej:
 7 Pułk Piechoty Liniowej (1569-1977)

Cesarskiej i królewskiej Armii:
 Karyncki Pułk Piechoty Nr 7 (1691 - 1918)

Cesarsko-królewskiej Obrony Krajowej
 7 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889–1917) → Pułk Strzelców Nr 7 (1917–1918)

Królewsko-węgierskiej Obrony Krajowej:
 7 Pułk Piechoty Honwedu (1886-1918)

Armii Niemieckiej:
 7 Pułk Grenadierów im. Króla Wilhelma I (2 Zachodniopruski)
 7 Pułk Piechoty

Armii Imperium Rosyjskiego i Białych:
 7 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (7-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 7 Północny Pułk Strzelecki (ros. 7-й Северный стрелковый полк) – pułk piechoty Białych podczas wojny domowej w Rosji
 7 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (7-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Częstochowa
 7 Rewelski Pułk Piechoty (7-й пехотный Ревельский генерала Тучкова 4-го полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Pułtusk
 7 Samogidzki Pułk Grenadierów (7-й гренадерский Самогитский графа Тотлебена полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Moskwa

Armii Włoskiej
 7 Pułk Bersalierów – włoski pułk lekkiej piechoty zmechanizowanej Bersaglieri, stacjonujący w Altamurze